Kotter (eine Variante von Kothe) ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Kotter (1585–1647), schlesischer Visionär
 Claudia Kotter (1980–2011), deutsche Organspendeaktivistin und Autorin

 John P. Kotter (* 1947), US-amerikanischer Ökonom
 Klaus Kotter (1934–2010), deutscher Sportfunktionär

 Ton Kotter (1906–1991), niederländischer Komponist und Dirigent

Weiteres:
 Albuch Kotter, Marke der von Konrad Kotter gegründeten Albuch Fahrradfabrik GmbH
 Kotter’s Racing Team, eine ehemalige Radsportmannschaft

Siehe auch:

 Cotter